La Vtoroj divizion 2007 (in russo: Seconda divisione 2007) è stata la 16ª edizione della Vtoroj divizion, terza serie del campionato russo di calcio.

Stagione

Novità
Diversi club in ciascuno dei gironi rinunciarono all'iscrizione tra gennaio e marzo, determinando un decremento nel numero di partecipanti da 81 a 72.

Rispetto alla stagione precedente mancavano all'appello le promosse , , ,  e , mentre le squadre retrocesse, viste le defezioni, furono tutte ripescate tranne l'. Le squadre che rinunciarono furono Fortuna Mytišči, , , , , Čkalovec e , che si aggiunsero alle due che si erano già ritirate nel corso della precedente stagione.

In sostituzione dei citati club arrivarono dai dilettanti i neo promossi , , , ,  e  oltre al  (ripescato), mentre tutte le retrocesse dalla  Pervyj divizion 2006 fallirono con la sola eccezione del .

Formula
Il numero di partecipanti variava a seconda del girone: in particolare nel Girone Est c'erano solo 11 squadre al via. In tutti i gironi si giocavano turni di andata e ritorno, con l'eccezione del Girone Est dove erano previsti tre turni; erano assegnati tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. La promozione in seconda serie era riservata alla sola prima classificata di ogni girone, mentre veniva retrocessa l'ultima classificata di ogni girone.

Avvenimenti
La  acquisì il titolo dei concittadini del , ritornando tra i professionisti dopo quattro anni di assenza.

Girone Ovest

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Sportakademklub promosso in Pervyj divizion 2008.
Smolensk retrocesso tra i dilettanti.

Risultati

Girone Centro

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Vitjaz' Podol'sk' promosso in Pervyj divizion 2008.
Don Novomoskovsk retrocesso tra i dilettanti.

Risultati

Girone Sud

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Černomorec Novorossijsk promosso in Pervyj divizion 2008.
Tekstil'ščik Kamyšin retrocesso tra i dilettanti.

Risultati

Girone Urali-Volga

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Volga Ul'janovsk promosso in Pervyj divizion 2008.
Rubin-2 retrocesso nei dilettanti.

Risultati

Girone Est

Squadre partecipanti

Classifica

Verdetti
Dinamo Barnaul promosso in Pervyj divizion 2008.
Šachtër Prokop'evsk retrocesso tra i dilettanti.

Risultati

Note

Voci correlate 
Prem'er-Liga 2007
Pervyj divizion 2007
Kubok Rossii 2007-2008

Collegamenti esterni

2007
Calcio nel 2007